Веснино (до 1948 года Алакюля, Пюхякюля, Кивяриннотко, мыза Тоупила, Кахвенитса, ) — посёлок в Плодовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
В переводе с финского Alakylä означает «Нижняя деревня».

По постановлению общего собрания рабочих и служащих совхоза «Первомайское» зимой 1948 года деревня Алакюля получила наименование Первомайское. В июле 1948 года комиссия по переименованию поменяла название насёленного пункта на Отрадное, а в августе того же года наименование в третий раз без каких-либо обоснований было изменено на Веснино. В таком виде переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1940 года деревни Алакюля и Пюхякюля входили в состав волости Пюхяярви Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 мая 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Пюхяярвского сельсовета Кексгольмского района

С 1 октября 1948 года в составе Отрадненского сельсовета Приозерского района. В ходе укрупнения хозяйства к деревне Алакюля были присоединены соседние селения Калунполви, Кахвеница, Пипумяки, Котола, Ралла, Пая, Пусула, Пикку-Паппила, Киркко-Пюхяярви, Алатало, Пюхякюля, Пуйккойнен, Кивяринотко, Пехкеля, Пюхяярви.

С 1 января 1949 года учитывается, как посёлок Веснино Отрадненского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году посёлок насчитывал 369 жителей. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Веснино также входил в состав Отрадненского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Веснино Отрадненской волости проживали 94 человека, в 2002 году — 63 человека (русские — 90 %).

В 2007 году в посёлке Веснино Плодовского СП проживали 64 человека, в 2010 году — 42 человека.

География 
Посёлок расположен в центральной части района на автодороге  (Торфяное — Заостровье).

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Отрадное — 2 км. 

Посёлок находится на южном берегу озера Веснино.

Демография

Улицы 
Верхняя, Кедровая, Лесная, Песочная, Светлановская, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района